Василий Половников:
 Половников, Василий Николаевич (1866 — 1920) — генерал-майор (1918) Белой Армии.
 Половников, Василий Олегович (род. 1986) — российский тяжелоатлет.